Marika Sundin (ur. 19 grudnia 1991) – szwedzka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu IFK Mora SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 8 grudnia 2007 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Gällivare, gdzie na dystansie 5 km stylem klasycznym zajęła 9. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym zajęła 57. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Libercu, 12 stycznia 2013 w sprincie stylem klasycznym zajęła 19. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991